Celine Marie Knudtzon Brun-Lie (ur. 18 marca 1988 w Oslo) – norweska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu.

Zajęła 6. miejsce w sprincie techniką klasyczną na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Była także jedenasta w sprincie techniką dowolną podczas mistrzostw świata w Libercu. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła 27. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata juniorów w Kranju zdobyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym, a podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio i mistrzostw świata juniorów w Malles Venosta zdobyła złoty medal w sztafecie 4x3.3 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 
  

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1988